Guthörl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Michael Guthörl (* 1999), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Paul Guthörl (1895–1963), deutscher Geologe und Paläontologe